Valentino (Askoli Pičeno)
 Valentino (Asti)
 Valentino (Kuneo)
 Valentino (Torino)
 Valentino (glazbeni sastav)
 Valentino (tvrtka)